Кемі, Кемі-Саамська мова - одна з мертвих саамських мов, якою розмовляли на півдні фінської частини Лапландії. Відносилась до фіно-угорської групи уральських мов.

Опис 
Кемі представляла собою комплекс локальних говірок, що відрізнялися від інших саамських діалектів, і був частиною діалектного континууму між Інарі-саамською і колта-саамською мовами. Мова одних груп кемі через географічну близькість була за звучанням більше схожою на інарі-саамську мову, мова інших груп була за звучанням ближче колта-саамської.

Кемі вимерла більше 100 років тому, залишивши після себе мало писемних пам'яток. У своїй книзі «Лаппонія», виданої в 1673 році, Йоханес Шефферус записав зі слів саама Олофа (Матссона) Сірми два йойки - Guldnasas і Moarsi favrrot (тексти наведені нижче). Після відвідин в 1829 році сіл Куолаярві і Сомпіо дослідник Лапландії Якоб Фельман склав короткий словник кемі-саамської мови.

Приклади текстів 

Зберігся переклад на кемі християнської молитви «Отче наш», записаний в селі Сомпіо, община Соданкюля:

Äätj miin, ki lak täivest.
Paisse läos tu nammat.
Alda pootos tu väldegodde.
Läos tu taattot nou täivest, ku ädnamest.
Adde miji täb päiv miin juokpäiv laip.
Ja adde miji miin suddoit addagas, nou ku miieg addep miin velvolidäme.
Ja ale sääte miin kjäusaussi.
Mutto tjouta miin pahast.
Tälle tu li väldegodde, vuöjme ja kudne ijankaikisest.
Amen.

 Тексти з книги Lapponia 
У вірші Guldnasas йдеться про те, що «саам співає про кохання, припрошуючи оленя, бігти швидше»:

Другий вірш Олофа Сірми (Moarsi favrrot'') — це пісня, «яку він співав далеко від коханої, оспівуючи її красу»:

Див. також 
 Саамські мови

Література 
 Äima, F, Itkonen, T.I. 1918: Jacob Fellmanin muistiinpanot Sompion ja Kuolajärven lapin murteista. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 30 p. 1-91.
 Tegengren, Helmer (1952). En utdöd lappkultur i Kemi lappmark – studier i Nordfinlands kolonisationshistoria
 Wiklund, Karl Bernhard (1913). ”En kemilapsk text från år 1716”. Le monde oriental : (1906-1941) 1913(7),: sid. [82]-96. 0284-6985. ISSN 0284-6985

 
Мертві мови
Мови Фінляндії
Фіно-угорські мови